Пріслоп () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Корнерева.
 Пріслоп () — село в Румунії, у повіті Караш-Северін. Входить до складу комуни Далбошец.
 Пріслоп () — село в Румунії, у повіті Марамуреш. Входить до складу комуни Бою-Маре.
 Пріслоп () — село в Румунії, у повіті Сібіу. Входить до складу комуни Решинарі.